Чіо Чіо Сан — сингл гурту Воплі Відоплясова, випущений 2009 року.

Трек-лист
Чіо Чіо Сан (4:21)

Посилання 
 Лірика 
 Сторінка на сайті гурту 
 Сторінка на сайті видавництва
 Відео-кліп

Сингли 2009
Сингли ВВ